Antonio Soler, compositore e organista spagnolo.
 Antonio Soler, scrittore spagnolo.